Brillante puede hacer referencia a:

 Brillantes: película chilena de 2014.
 Brillante (joyería): Corte de diamante para uso en joyería, orfebrería y otros.
 Indirectamente por traducción asumida a las personas o al mismo Movimiento Brights.
 Joshua Brillante; futbolista australiano.

en:Glossary of musical terminology#B